

Mitologia 
Timea – personaggio della mitologia greca, figlia di Argia e di Polinice e sorella di Tersandro e Adrasto

Onomastica 
Timea – forma femminile del nome proprio di persona italiano Timeo
Tímea – nome proprio di persona ungherese femminile

Persone
Timea – regina di Sparta

Pagine correlate
Timeo